Найти и уничтожить:

 Найти и уничтожить — наступательная военная стратегия, разработанная в 1960-х годах.
 «Найти и уничтожить» () — кинофильм, 1979; Канада, США; режиссёр — Уильям Фрюит.
 «Найти и уничтожить» () — кинофильм, 1995, США, режиссёр — Дэвид Салле.

См. также 
 Search and Destroy (значения)
 Seek and Destroy — песня группы Metallica, 1983.